Mustafino – centro abitato russo della Baschiria nell'Aurgazinskij rajon 
 Mustafino – centro abitato russo della Baschiria nel Bakalinskij rajon
 Mustafino – centro abitato russo della Baschiria nello Sterlibaševskij rajon 
 Mustafino – centro abitato russo della Baschiria nel Tujmazinskij rajon
 Mustafino – centro abitato russo dell'Oblast' di Orenburg